Lehtinen kan syfta på:

 Kai Lehtinen (1958–), en finsk skådespelare och regissör

Geografi
 Lehtinen – en ö i Strömfors kommun Nyland, se Lövön (ö i Finland, Nyland, lat 60,33, long 26,52)
 Lehtinen (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,48, long 27,64)
 Lehtinen (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,47, long 27,34)
 Lehtinen (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,63, long 26,77)
 Lehtinen (ö i Egentliga Finland, Åbo)
 Lehtinen (ö i Egentliga Finland, Nystadsregionen)
 Lehtinen (ö i Kuhmois, Lummenne)
 Lehtinen (ö i Kuhmois, Tehinselkä)
 Lehtinen (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,13, long 28,33)
 Lehtinen (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,20, long 28,42)
 Lehtinen (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,15, long 25,52)
 Lehtinen (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,16, long 25,79)
 Lehtinen (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,43, long 27,67)
 Lehtinen (ö i Södra Karelen, Imatra)
 Lehtinen (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä)